Bäuml ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bäuml (1855–1929), Leiter der Nymphenburger Porzellanmanufaktur
 Fritz Bäuml (1945–2005), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Herbert Bäuml (* 1951), österreichischer Musiker
 Josef Bäuml, deutscher Psychiater und Autor
 Joseph Bäuml (1905–?), deutscher Landrat
 Katharina Bäuml (* 1975), deutsche Musikerin (Oboe, Schalmei; Leiterin des Renaissance-Ensembles Capella de la Torre)
 Ludwig Bäuml (Wigg; * 1954), deutscher Maler, Objektkünstler und Mundartdichter
 Luise Bäuml (1919–2004), deutsche Politikerin (SED), MdL Sachsen, Abgeordnete der Volkskammer der DDR, siehe Luise Zahn
 Maria-Anna Bäuml-Roßnagl (* 1945), deutsche Erziehungswissenschaftlerin, Grundschulpädagogin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Bäumel